Екатерина Павловна Унтилова () — российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка России (2005).

Биография 
Екатерина Унтилова родилась в Ленинграде 7 марта 1961 года.

В 1985 году закончила Киевский театральный институт им. И.К.Карпенко-Карого (курс А. Г. Решетникова). В 1985-90 годах работала в Русском драматическом театре г. Вильнюса. С 1991 года в Молодёжном театре на Фонтанке. В 2001 году Екатерина Павловна дебютировала в кино. За весь свой творческий путь актриса сыграла более 20 ролей в кино и телесериалах и немногим больше в театре.

Театральные работы 
  — «Перед заходом солнца» Герхарда Гауптмана - Инкен (реж. В. Туманов)
  — «Уроки музыки» — Нина (реж. Р. Виктюк)
  — «Человеческий голос» Ж.Кокто — (реж. В. Туманов)
  — «Гроза» А.Н. Островского — Катерина (реж. С.Я Спивак) - Молодежный театр на Фонтанке.
  — «Лунные волки» Нины Садур - Мотя (реж. В. Туманов) - Молодежный театр на Фонтанке.
  — «Таня-Таня» О. Мухиной — Зина (реж. В. Туманов)
  — «Двенадцатая ночь или что угодно» Уильяма Шекспира - Оливия (реж. В.Туманов) - Молодежный театр на Фонтанке.
  — «Песни Монюшко» — (реж. Адам Ханушкевич, Польша)
  — «Дни Турбиных» М. А. Булгакова — Елена (реж. С.Я. Спивак) - Молодежный театр на Фонтанке.
  — «Фрекен Жюли» Августа Стриндберга — Фрекен Жюли (реж. А. Галибин)
  — «Мастер и Маргарита» по М.А. Булгакову — Маргарита (реж. Р. Виктюк)
  — «Запретный плод» Поля Клоделя — Изе (реж. И. Долинина)
2003 - "Три сестры" А.П. Чехов - Ольга (Реж. С.Я. Спивак) - Молодежный театр на Фонтанке.
 2013 - "Валентинов день" Иван Вырыпаев - Валентина (Янковский Алексей) - Молодежный театр на Фонтанке.
 2014 - "Дом Бернарды Альбы" Федерико Гарсиа Лорка - Альба (Титов Евгений) - Молодежный театр на Фонтанке.
2017 - "Без вины виноватые" - Островский А.Н. - Кручинина (Реж. Андреев А.Д.) - Молодежный театр на Фонтанке.
2017 - "Стеклянный зверинец" - Теннесси Уильямс - Аманда (Реж. Алексей Янковский)

Фильмография 
  — Улицы разбитых фонарей 3 (10 серия «Необоснованное применение») — Зарецкая, мать Иры (†)
  — Агентство «Золотая пуля» (12 серия «Дело о станционном смотрителе») — Люся, актриса
  — Женский роман — жена
  — Опера. Хроники убойного отдела (фильм 9 «Балтийский цирюльник») — Татьяна Шапошникова, секретарь
  — Своя чужая жизнь
  — Улицы разбитых фонарей 6 (15 серия «Гадалка») — Мария, мать пропавшей девушки
  — Skaзка О Sчастье — Катя
  — Господа присяжные — Варвара Александровна Арсеньева
  — Есенин — Александра Фёдоровна, императрица
  — Нелегал — жена Нелегала
  — Фаворит — Мария Самойлова, сестра Потёмкина
  — Прииск — Эмма
  — Прииск 2. Золотая лихорадка — Эмма
  — Секретная служба Его Величества (5 серия «Пистолет Морозова») — Зинаида Морозова
  — Секретные поручения — Ирина Миролевич, жена генерала
  — Дом на Английской набережной — мать Анны
  — Луна в зените — женщина в чёрном
  — Опера 3. Хроники убойного отдела (фильм 13 «Слёзы дракона») — Тамара Ивановна
  — Тени прошлого (фильм № 2 «Наследие предков») — Маргарита
  — Дорожный патруль 3 (5 серия «Расплата») — Боткина
  — Легенда об Ольге — Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, тётя Ольги, русская актриса, вдова Антона Павловича Чехова
  — Морские дьяволы 3 (14 серия «Мирские хлопоты») — Анна Оборина
  — Правило лабиринта — Мильчина
  — Робинзон — эпизод
  — Ветер северный — Вера Юрьевна
  — Сибиряк — Вера Зимина, мать Насти
  — Улицы разбитых фонарей 11 (13 серия «Возвращение к блудному папе») — Мария, сестра Лили Грековой
  — Я ему верю — Валентина Петровна, архивариус
  — Военная разведка. Первый удар (фильм 1-й «Спасти академика») — Екатерина Сергеевна Сарова
  — Я отменяю смерть — Варя
  — Маяковский. Два дня — Лидия Мальцева
  — Разведчицы — Вера Николаевна Прозоровская
  — Колыбель над бездной — Ирина Орлова
  — Крёстный — Валерия Михайловна, воспитательница в детском доме
  — Дознаватель-2 — Погорелова (29-я серия)
  — Аз воздам — Светлана Светина, жена мэра
  — Тень за спиной — мать Светланы Мирошниковой
  — Седьмая симфония — Филатова

Признание и награды 
 «Лучшая женская роль» (1986)
 Лауреат Фестиваля польской драматургии на русской сцене (1988)
 Заслуженная артистка России (2005)

Примечания

Ссылки 
 Екатерина Унтилова на сайте Молодёжного театра на Фонтанке
 Екатерина Унтилова в проекте VanDerQ «Актеры театра и кино»

Персоналии:Молодёжный театр на Фонтанке
Персоналии:Санкт-Петербург
Выпускники театрального института имени Карпенко-Карого